Banovo (Bulgarije), een dorp in de gemeente Soevorovo in oblast Boergas
Banovo (Kroatië), een dorp in de gemeente Vrbovec in de provincie Zagreb
Banovo Brdo, een wijk in de gemeente Čukarica in de stad Belgrado